Landtagswahlkreis 16 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Schorndorf (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Aalen (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Brandenburg an der Havel I/Potsdam-Mittelmark I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Rathenow (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Harburg (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Lahn-Dill I (seit 1983)
 Wahlkreis 16 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 16 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Güstrow II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Rostock IV (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Göttingen-Stadt (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Göttingen/Münden (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Goslar (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hameln-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln IV (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln II (2000)
 Landtagswahlkreis Köln IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt IV (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Rhein-Hunsrück (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Erzgebirge 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Stollberg (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Geithain – Borna II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Wernigerode (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Blankenburg (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Magdeburg V (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Plön-Ostholstein (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord/Malente (2012)
 Landtagswahlkreis Kiel-West (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Neumünster (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Ost (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Kiel II Zentrum (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III (seit 1994)
 Wahlkreis Erfurt II (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Scheibbs, Niederösterreich